Bekännelsen kan syfta på:

 Bekännelsen (1955) – en brittisk film från 1955 i regi av Ken Hughes, originaltitel Confession
 Bekännelsen (1970) – en fransk/italiensk film i regi av Costa-Gavras, originaltitel L'aveu
 Bekännelsen (1995) – en fransk/kanadensisk/brittisk film i regi av Robert Lepage, originaltitel Le confessionnal
 Bekännelsen (2001) – en dansk/norsk/svensk film i regi av Daniel Lind Lagerlöf
 Bekännelsen (2020) – en dokumentärfilm i regi av Tomas Blideman och Alex Bolevin
 Bekännelsen (roman) – en bok av John Grisham från 2010, originaltitel The Confession